Tenebroso hace referencia a varios artículos:

Definición
Lo relativo a las selvas 
El tenebrismo

Botánica
Sophronitis tenebrosa, orquídea.

Literatura
Fouché, el genio tenebroso, libro.
Marca tenebrosa de Voldemort, en Harry Potter.

Películas
El legado tenebroso
La senda tenebrosa